Mark Robert Napier (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1973-1974 || Marlboros de Toronto || AHO ||70 ||47 ||46 ||93 ||63 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1974-1975 || Marlboros de Toronto || AHO ||61 ||66 ||64 ||130 ||106 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|1975-1976 || Toros de Toronto || AMH ||78 ||43 ||50 ||93 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|1976-1977 || Bulls de Birmingham || AMH ||80 ||60 ||36 ||96 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1977-1978 || Bulls de Birmingham || AMH ||79 ||33 ||32 ||65 ||90 ||5 ||0 ||2 ||2 ||14
|-  
|1978-1979 || Canadiens de Montréal || LNH ||54 ||11 ||20 ||31 ||11 ||12 ||3 ||2 ||5 ||2
|-  
|1979-1980 || Canadiens de Montréal || LNH ||76 ||16 ||33 ||49 ||7 ||10 ||2 ||6 ||8 ||0
|- 
|1980-1981 || Canadiens de Montréal || LNH ||79 ||35 ||36 ||71 ||24 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1981-1982 || Canadiens de Montréal || LNH ||80 ||40 ||41 ||81 ||14 ||5 ||3 ||2 ||5 ||0
|- 
|1982-1983 || Canadiens de Montréal || LNH ||73 ||40 ||27 ||67 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1983-1984 || Canadiens de Montréal || LNH ||5 ||3 ||2 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1983-1984|| North Stars du Minnesota || LNH ||58 ||13 ||28 ||41 ||17 ||12 ||3 ||2 ||5 ||0
|- 
|1984-1985 || North Stars du Minnesota || LNH ||39 ||10 ||18 ||28 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1984-1985|| Oilers d'Edmonton || LNH ||33 ||9 ||26 ||35 ||19 ||18 ||5 ||5 ||10 ||7
|-
|1985-1986 || Oilers d'Edmonton || LNH ||80 ||24 ||32 ||56 ||14 ||10 ||1 ||4 ||5 ||0
|- 
|1986-1987 || Oilers d'Edmonton || LNH ||62 ||8 ||13 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1986-1987|| Sabres de Buffalo || LNH ||15 ||5 ||5 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Sabres de Buffalo || LNH ||47 ||10 ||8 ||18 ||8 ||6 ||0 ||3 ||3 ||0
|- 
|1988-1989 || Sabres de Buffalo || LNH ||66 ||11 ||17 ||28 ||33 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1989-1990 || Hockey Club Bolzano || Série A ||42 ||76 ||78 ||154 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 || Hockey Club Varèse || Série A ||36 ||45 ||73 ||118 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
 
|1991-1992 || HC Milano || Série A ||43 ||55 ||40 ||95 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Équipe Canada || International ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || HC Milano || Série A ||27 ||19 ||32 ||51 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || HC Milano || Alpenliga ||27 ||19 ||19 ||38 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

|||237 ||136 ||118 ||254 ||134|| ||5 ||0 ||2 ||2 ||14

|||767 ||235 ||306 ||541 ||157 ||||82 ||18 ||24 ||42 ||11

En équipe nationale 

|-
| 1982 || align=left| Canada || aling=left|Championnat du monde  || 9 ||3 ||1 ||4 ||0 || align=left| Médaille d'or

Trophées et distinstions

Italie

Série A 

 Il remporte le Championnat avec les HC Bolzano en 1989-1990.
 Il remporte le Championnat avec les HC Milano en 1991-1992 et 1992-1993.

Association de hockey de l'Ontario 

 Il remporte la Coupe Memorial avec les Marlboros de Toronto en 1974-1975.
 Il remporte le trophée Jim-Mahon avec les Marlboros de Toronto en 1974-1975.

Association mondiale de hockey 

 Il remporte le trophée Lou-Kaplan avec les Toros de Toronto en 1975-1976.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1957
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Toros de Toronto
Joueur des Bulls de Birmingham (AMH)
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Varèse
Attaquant de hockey sur glace